La route départementale 107, ou RD 107, est située :
 dans le département de l'Ardèche, elle relie Viviers à Alba-la-Romaine, reprenant l'ancienne RN 102, déclassée en 1972
 dans le département du Haut-Rhin, elle relie Saint-Louis à Bâle
 dans le département de la Nièvre, elle relie Giry à Poiseux en traversant Oulon, Lurcy-le-Bourg et Nolay
 dans le département de la Saône-et-Loire, elle relie Autun à Saint-Léger-du-Bois

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Ardèche
 Routes du Haut-Rhin
 Routes de la Nièvre

107